Ballade steht für:

 Ballade, eine literarische Gattung, im Deutschen ein mehrstrophiges erzählendes Gedicht, sowie Vertonungen dieser Texte im Bereich der Kunstmusik
 Ballade (Unterhaltungsmusik), ein Titel in langsamem Tempo in Jazz, Rock- und Popmusik
 Ballade (Klaviermusik), eine Gattung des 19. Jahrhunderts
 Honda Ballade, ein Automodell
 Ballade (Rose), eine Rosensorte (Tantau, 1991)
 Balladen, ein Album von Reinhard Mey aus dem Jahr 1988
 Ballade (Lied), Lied von Loredana und Céline (2022)
 Ballade (Grieg), Ballade g-Moll op. 24, Klavierstück von Edvard Grieg

Siehe auch:

 Liste deutscher Balladen